Rubén Jaramillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rubén Jaramillo, Puebla, Tecamachalco, 
 Rubén Jaramillo, Jitotol, 
 Rubén Jaramillo, La Trinitaria, 
 Rubén Jaramillo, Zacatecas, Trancoso, 

Robotskapade Mexikoförgreningar